Jméno a příjmení Jan Sokol má více osob: 

 Jan Sokol (1936–2021) – český filosof, vysokoškolský pedagog a příležitostný politik
 Jan Sokol (architekt) (1904–1987) – český architekt, otec filozofa Jana Sokola
 Ján Sokol (* 1933) – slovenský arcibiskup
 Jan Sokol z Lamberka (cca 1355–1410) – český vojevůdce